Casalbuttano ed Uniti — comuna lombarda da província de Cremona
 Sesto ed Uniti — comuna lombarda da província de Cremona
 Pozzaglio ed Uniti — comuna lombarda da província de Cremona
 Grumello Cremonese ed Uniti — comuna lombarda da província de Cremona
 Pescarolo ed Uniti — comuna lombarda da província de Cremona
 Rivarolo del Re ed Uniti — comuna lombarda da província de Cremona
 Grandola ed Uniti — comuna lombarda da província de Como
 San Genesio ed Uniti — comuna lombarda da província de Pavia

Desambiguações de topônimos